Carlos Bonet (1977), futebolista paraguaio;
Juan Manuel Bonet (1953), crítico, historiador de arte e poeta espanhol;
Juan Pablo Bonet (1573–1633), padre e educador de surdos espanhol;
Jordi Bonet i Armengol (1925), arquiteto espanhol;
Lluís Bonet i Garí (1893–1993), arquiteto espanhol.

Ver também
Bonet (doce) italiano

Desambiguações de sobrenomes